Condado de Lyon puede referirse a:

Divisiones administrativas

en Estados Unidos 
 Condado de Lyon (Iowa)
 Condado de Lyon (Kansas)
 Condado de Lyon (Kentucky)
 Condado de Lyon (Minnesota)
 Condado de Lyon (Nevada)